Kommunalvalg i Haderslev Kommune 2021 afholdtes som del af Kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark tirsdag den 16. november 2021. Der skulle vælges 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og der krævedes 16 mandater for at danne et flertal.

Mads Skau(V) blev valgt som borgmester, Kjeld Thrane(C) som viceborgmester og Henrik Rønnow(A) som 2. viceborgmester på det konstituerende møde onsdag den 8. december 2021.

Resultat

Valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen

Referencer 

Haderslev Kommune
Haderslev